Nascimbene est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Barbara Nascimbene, née Barbara Nascimben (1958-2018), actrice italienne ;
 Mario Nascimbene  (1913-2002), compositeur italien de musiques de films ;
 Pietro Nascimbene (1930-), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien